Moja simpatija je lahko:
 Moja simpatija (album)
 Moja simpatija (pesem)